A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 400 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 22-én és 23-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes a kenyai Nicholas Bett lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők

2015-ös atlétikai világbajnokság